Красновидово — название населённых пунктов:

Россия 
 Красновидово — деревня в Истринском районе Московской области.
 Красновидово — деревня в Можайском районе Московской области.
 Красновидово — посёлок в Лысковском районе Нижегородской области.
 Красновидово — деревня в Залегощенском районе Орловской области.
 Красновидово — село в Камско-Устьинском районе Татарстана.